Список видів роду череда:

Список, який містить 249 визнаних видів роду череда (Bidens), складений на основі даних сайту «The Plant List».

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Bidens на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Bidens на сайті «International Plant Names Index» 
 Bidens на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Bidens на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Bidens на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Bidens
Bidens